Zaklopac je naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 45 kilometra sjeveroistočno od Gračaca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 23 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji